een plaats in Hongarije, zie Acsa (Hongarije)
 een Italiaans motorfietsmerk, zie Acsa (motorfiets)